Morrill (Kansas).
 Morrill (Maine).
 Morrill (Nebraska).